Студе́нтське місте́чко (кампус) — містечко, створене центральними органами виконавчої влади, що мають у підпорядкуванні вищі навчальні заклади, або вищими навчальними закладами за погодженням з відповідними органами управління майном, із студентських гуртожитків одного або декількох вищих навчальних закладів, у яких проживає, як правило, не менше 1 500 студентів. 

До студентського містечка можуть входити підприємства громадського харчування, медичного і побутового обслуговування, спортивні споруди та інші будівлі, територія, на якій вони розташовані, та виробничі приміщення, майстерні, необхідні для експлуатації і підтримки життєдіяльності споруд, інженерного обладнання та комунікацій.

Цільове призначення студентського містечка полягає в забезпеченні житлових, побутових, культурних, спортивних та інших потреб студентів, наданні їм медико-оздоровчих, культурно-побутових, торговельних та інших послуг. 

Управління студентським містечком здійснюється адміністрацією, склад якої визначається керівником вищого навчального закладу. Адміністрація студентського містечка визначає основні напрямки економічного і соціального розвитку, керує усією діяльністю і організовує роботу студентського містечка, вирішує питання вдосконалення його структури.

З метою забезпечення експлуатації і ремонту будинків та споруд студентського містечка, надання послуг студентам створюються залежно від потреб необхідні підрозділи і служби.

Див. також 
 Студентство
 Художня самодіяльність
 Студентські будівельні загони

Студентство
Містечка